Generacja zarządzania - określona wyższa jakość zarządzania charakteryzująca się rozwojem w dziedzinie jego oprogramowania. Obecnie istnieją cztery główne rodzaje generacji zarządzania, przy czym pierwszy rodzaj generacji zarządzania występuje w krajach słabo rozwiniętych, a natomiast czwarty rodzaj tej generacji występuje w krajach wysoko rozwiniętych.

Zarządzanie